Jubilee puede referirse a:

 Jubilee, álbum de Sex Pistols.
 Jubilee, álbum de la banda japonesa Versailles.
 Jubilee, banda de rock de Los Ángeles.
 Jubilee (casino), casino más importante del norte de México.
 Júbilo (cómic), cuyo nombre en inglés es conocido como Jubilee (Jubilation Lee).
 Jubilee Line, línea del Metro de Londres.
 Jubilee (1978), película de Derek Jarman.